GTN ist eine Abkürzung für:
 Glycerintrinitrat
 Geothermie Neubrandenburg GmbH, siehe Geothermische Heizzentrale Neubrandenburg
 Sammelbezeichnung für GT6N und ET8N, siehe 6MGT

GTN